Baccanello ima više značenja:
 Baccanello, Arezzo
 Baccanello, Mantua